Генералітет:

 Генералітет — вищий командний склад армії.
 Генералітет — фінансовий округ у Франції у XVII—XVIII ст.